Ла-Мадлен () — коммуна в Италии, автономный регион Валле-д’Аоста.
 Ла-Мадлен () — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Ла-Мадлен () — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Ла-Мадлен () — гора в массиве Вогезы.
 Ла-Мадлен () — перевал в департаменте Савойя, Франция.
 Ла-Мадлен — грот с палеолитическими артефактами, давший название мадленской культуре.

См. также 
 Ла-Мадлен-сюр-Тарн
 Ла-Мадлен-су-Монтрёй
 Мадлен